De Deense voetbalbeker 1995–96 (Deens: DBUs Landspokalturnering) was de 42ste editie van de strijd om de Beker van Denemarken. De competitie, om sponsorredenen dit seizoen Giro Cup geheten, begon in juni 1995 en eindigde op 16 mei 1996 met de finale in het Parken Stadion (36.103 toeschouwers) in de Deense hoofdstad Kopenhagen. De eindstrijd stond onder leiding van scheidsrechter Jørn West Larsen. Aarhus GF won de beker voor de negende keer in de clubgeschiedenis door in de finale met 2-0 te winnen van titelverdediger Brøndby IF door treffers van Peter Degn en Stig Tøfting.

Schema

Zie ook
Superligaen 1995/96

Bekervoetbal 1995/96
1996